Сегу́нда Дивисьо́н (), официально известный как Ла Лига 2 () и стилизованный под Ла Лига SmartBank по причинам спонсорства — вторая по значимости футбольная лига Испании, низшая из двух испанских профессиональных футбольных лиг. Розыгрыш турнира проводится с 1929 года.

История 
Лига создана в 1929 году Королевской испанской футбольной федерацией (), с 1984 года турнир проходит под эгидой Профессиональной футбольной лиги (). В настоящий момент в турнире принимают участие 22 клуба.

С августа 2006 года по июнь 2008 года лига называлась Liga BBVA по спонсорскому названию банковской компании BBVA. С июня 2008 года название сменено на Liga Adelante, после того как BBVA перешла на спонсирование Примеры, которая получила название Liga BBVA.. В 2016 году другая банковская группа, Banco Santander, взяла на себя спонсорство обеих высших лиг страны, после чего Сегунда Дивизион был переименован в La Liga 1|2|3.

Система розыгрыша 
В турнире принимают участие 22 клуба, которые играют друг с другом по два матча (дома и в гостях). Клубы, занявшие два первых места по итогам сезона, переходят в Примеру, места с 3-го по 6-е (резервные команды не имеют права на повышение) — разыгрывают по системе с выбыванием третью путёвку в Примеру, а четыре последних места — вылетают в лигу Сегунда B.

Клубы-участники сезона 2018/2019

Розыгрыши

См. также 
 Система футбольных лиг Испании

Примечания

Ссылки 

 Website
 Страница на официальном сайте LFP  
 Текущая таблица и результаты матчей  

 
Испания